В период с 1917 по 1984 год Джеки Куган сыграл 143 роли в фильмах и телесериалах.

Примечания

Ссылки

Фильмографии актёров
Фильмографии США